La rouanne est un compas.
 La Rouanne, ou Roanne, est une rivière française du département de la Corrèze.